«Титан: После гибели Земли» () — полнометражный научно-фантастический мультфильм режиссёра Дона Блута, вышедший в свет в 2000 году.

Сюжет 
3028 год. Человечество покорило Космос, но с новой свободой человечеству угрожают новые враги, вынуждая Землю готовиться к вторжению Дредж, агрессивной воинственной инопланетной цивилизации из чистой энергии. В мгновение ока Земля была уничтожена, и оставшиеся в живых земляне рассеялись по всей Галактике. Пятнадцать лет спустя юный Кэйл узнаёт, что он владеет генетически запрограммированной картой на «Титан» — огромный космический супер-корабль, обладающий силой для создания миров, в котором заключён секрет спасения человечества. Кэйлу предстоит полное опасностей путешествие через вселенную в составе команды космического корабля «Валькирия», сражения со злобными Дреджами и восстановление «Титана» — последней надежды всего человечества.

Актёры и персонажи 
 Кэйл Такер (Cale Tucker) — молодой человек, обладающий кольцом-ключом к «Титану». Озвучивает Мэтт Дэймон, русский дубляж — Сергей Быстрицкий.
 Сэм Такер (Sam Tucker) — профессор и отец Кэйла Такера, бежавший с планеты Земля во время её гибели на «Титане». Озвучивает Рон Перлман, русский дубляж — Олег Куценко.
 Джозеф Корсо (Joseph Korso) — капитан корабля, следующего к «Титану» и друг погибшего отца Такера. Наигранно верил в будущее существование человечества. Озвучивает Билл Пуллман, русский дубляж — Александр Клюквин.
 Акима Кунимото (Akima Kunimoto) — пилот корабля, член экспедиции на «Титан». Озвучивает Дрю Бэрримор, русский дубляж — Ольга Сирина.
 Прид (Preed) — представитель расы Акреннианцев; единственный товарищ и помощник капитана. Крайне хитёр и эгоистичен, свои личные прихоти ставит выше потребностей остальных членов команды. Озвучивает Нейтан Лейн, русский дубляж — Никита Прозоровский.
 Стит (Stith) — кенгуруподобное существо, специалист по оружию. Озвучивает Джанин Гарофало, русский дубляж — Элеонора Прохницкая.
 Гун (Gune) — учёный-изобретатель, второй пилот корабля, добродушное и немного сумасшедшее маленькое существо, похожее на черепаху. Озвучивает Джон Легуизамо, русский дубляж — Дмитрий Филимонов.

Литература 
10 февраля 2000 года издательство «Ace Books» выпустило два романа-приквела, написанных Кевином Джеем Андерсоном и Ребеккой Моеста; в тот же день вышел роман-новелизация за авторством Стива и Дэл Перри. «Dark Horse Comics» издали мини-серию из трёх выпусков в мае 2000 года.

Полный список произведений:

 Titan A.E.: Novel — Steve & Dal Perry
 Titan A.E.: Junior Novelization — C. R. Daly
 Titan A.E.: Cale’s Story — Kevin J. Anderson & Rebecca Moesta
 Titan A.E.: Akima’s Story — Kevin J. Anderson & Rebecca Moesta
 Titan A.E.: Sam’s Story

Примечания

Ссылки 

Полнометражные мультфильмы США
Мультфильмы США 2000 года
Мультфильмы 20th Century Studios
Фантастические мультфильмы США
Мультфильмы Дона Блута
Мультфильмы об инопланетянах
Мультфильмы о космических полётах
Мультфильмы Гэри Голдмана
Фильмы на вымышленном языке